Trandafirul galben se poate referi la:
 Trandafirul galben, un film românesc din 1982 de Doru Năstase.
 Trandafirul galben (în ), o nuvelă din 1892 de Mór Jókai